Dinner für Spinner steht für
Le Dîner de Cons, ein Theaterstück von Francis Veber und darauf basierend:
 Dinner für Spinner (1998), französischer Spielfilm von Francis Veber
 Dinner für Spinner (2010), US-amerikanischer Spielfilm von Jay Roach